British United Airways, aerolínia històrica del Regne Unit
 bua també és el codi ISO 639-3 del buriat, llengua mongòlica parlada a Rússia, Xina i Mongòlia